Джото може да се отнася за:

 Джото, италиански художник
 Джото, мисия на ЕКА до Халеевата комета.
 Джото, флопи диск на операционни системи Линукс.